Ахмат Жамалович Доттуев (; ) — российский боксёр-профессионал, четырехкратный чемпион России, двукратный чемпион Восточной Европы, интерконтинентальный чемпион мира по боксу (WBC).

Биография 
 родился в с. Кёнделен, КБАССР, где начал тренироваться в школьной секции бокса.
 1988 — поступил в Поволжскую Академию физической культуры и спорта в г. Волгограде.
 1990 — вступил в Московский клуб профессионального бокса «Русские звезды».
 1991—2003 — профессиональный боксёр
 1999 — директор спорткомплекса «Геолог», Тырныауз, КБР
 2003—2008 — депутат парламента КБР 3-го созыва.
 До 2009 — член Комитета по культуре, спорту, туризму и средствам массовой информации парламента Кабардино-Балкарии и возглавлял отделение партии «Единая Россия» Эльбрусского района.
 2009 — управляющий Тырныаузского отделения дополнительного офиса «Сбербанка России».
 01.10.2010 — убит неизвестными.

Спортивная карьера

Награды 
 Заслуженный работник культуры и спорта КБР

Память 
 Школе в с. Кёнделен присвоено имя Ахмата Доттуева
 Проводятся боксерские турниры памяти Доттуева.

Примечания 

Чемпионы России по боксу
Боксёры первой средней весовой категории
Боксёры 1990-х годов
Боксёры 2000-х годов